Lola Montès peut faire référence à :

 Lola Montez, ou Lola Montès (1821-1861), danseuse et courtisane irlandaise, qui a inspiré plusieurs œuvres :
 , film espagnol réalisé par  et sorti en 1944 ;
 Lola Montès, film français réalisé par Max Ophüls et sorti en 1955 ;
 , comédie musicale australienne montée en 1958.
 La vie extraordinaire de Lola Montès, roman français de Cécil Saint-Laurent écrit au début des années 1950 et publié en 1972.